McIntire ist der Familienname folgender Personen:

 Albert McIntire (1853–1935), US-amerikanischer Politiker
 Clifford McIntire (1908–1974), US-amerikanischer Politiker
 John McIntire (1907–1991), US-amerikanischer Schauspieler
Ray McIntire (1918–1996), US-amerikanischer Chemiker
 Rufus McIntire (1784–1866), US-amerikanischer Politiker
 Samuel McIntire (1757–1811), US-amerikanischer Architekt und Künstler
 Tim McIntire (1944–1986), US-amerikanischer Schauspieler
 William Watson McIntire (1850–1912), US-amerikanischer Politiker

McIntire bezeichnet außerdem:

 McIntire (Iowa), einen Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 McIntyre
 MacIntyre
 McEntire